Siegersberg bezeichnet

 Siegersberg (Pöttmes), eine Einöde und Ortsteil des Marktes Pöttmes im Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern
 Burg Laurenzberg, auch als Burg Siegersberg bezeichnet, eine Burg bei Eschweiler in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
Siegberg